NGC 6050A
NGC 6050B